Национальный музей Брукенталя () — комплекс шести музеев, находящийся в Сибиу в Румынии. Основой музейного комплекса служит собрание европейской живописи, собранное Самуэлем фон Брукенталем, губернатором Трансильвании в 1774—1787 годах, и в 1817 году открывшееся для публичного посещения. В настоящее время музея состоит из Художественной галереи Брукенталя (с выделенными экспозициями европейского, румынского и современного искусства), Библиотеки Брукенталя, Исторического музея, Музея естественной истории, Музея аптечного дела и Музея охоты Августа фон Шписса.

Экспозиция европейского изобразительного искусства и библиотека расположены во дворце Брукенталя на центральной площади города. В коллекции Художественной галереи около 1200 картин, в том числе работы ван Эйка, Мемлинга, ван Гойена, Йорданса, Снейдерса, Питера Брейгеля Старшего, Питера Брейгеля Младшего, Рубенса, Давида Тенирса Младшего, Бассано, да Мессины, Тициана, Веронезе, Лукаса Кранаха Старшего, а также средневековое искусство Трансильвании. В экспозиции также представлены собрание анатолийских ковров, коллекции гравюр, старинных карт, кабинет европейского и румынского рисунка. В особую экспозицию выделены 23 шедевра галереи, 19 из которых были в 1948 году изъяты в Национальный музей искусств Румынии в Бухаресте и возвращены только в 2006 году, а 4 принадлежат к числу восьми картин, похищенных из музея в 1968 году и обнаруженных в 2006 году за рубежом. В Библиотеке Брукенталя хранится около 300 тысяч экземпляров, в том числе манускрипты, 442 инкунабулы, первопечатные румынские и трансильванские книги.

Расположенная в соседнем доме экспозиция румынского искусства включает в себя в том числе работы Теодора Амана, Николае Григореску, Йона Андрееску, Теодора Паллади, Георге Петрашку, Корнелиу Бабы, а также трансильванское искусство 18-19 веков.

Исторический музей находится в готическом доме Альтембергера, построенном в 16 веке и на протяжении 400 лет остававшимся резиденцией городской администрации. Его экспозиция посвящена истории города Сибиу и Южной Трансильвании с древнейших времён, а также включает в себя нумизматические коллекции и сокровищницу. Музей естественной истории, основанный в 1895 году Трансильванским обществом естественных наук, содержит палеонтологические и минералогические коллекции, а также экспозиции по живой природе мира, что составляет в сумме около миллиона экспонатов. Музей аптечного дела находится в историческом здании одной из старейших в Европе аптек, построенном в 1569 году, и реконструирует атмосферу средневековой аптеки. В коллекции музея около 6 тысяч старинных медицинских инструментов. Музей охоты находится на вилле Августа фон Шписса, начальника придворной охоты румынского короля Фердинанда I. В его коллекции хранятся многочисленные охотничьи трофеи Шписса из разных стран, обширная коллекция оружия, создана также экспозиция, посвящённая Шписсу.

Ссылки 
 Официальный сайт Национального музея Брукенталя

Музеи по алфавиту
Художественные музеи Румынии
Национальные музеи Румынии
Музеи, основанные в 1817 году